On Frail Wings Of Vanity And Wax — дебютный студийный альбом калифорнийской пост-хардкор-группы Alesana. Первоначально выпущен в 2006 году Tragic Hero Records, но позже был повторно выпущен Fearless Records в 2007 году. Содержит много аналогий с греческой мифологией и средневековьем. Название обращается к греческому мифу о Икаре, крылья которого были сделаны из воска и растаяли, когда он попытался достичь солнце.

Список композиций 
Все тексты написаны Деннисом Ли и Шоном Майлком, вся музыка написана группой Alesana.

Бонусные видео
 Ambrosia [Live]		
 Apology [Live]		
 Congratulations, I Hate You [Live]		
 Tilting The Hourglass [Live]		
 Интервью

Альбомы хардкор-панка
Альбомы Fearless Records